Mucroserpula jaegeri är en ringmaskart som beskrevs av Radwanska 2004. Mucroserpula jaegeri ingår i släktet Mucroserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
jaegeri